Ypsolophidae — семейство молевидных чешуекрылых.

Описание 
Семейство Ypsolophidae — включает два подсемейства Ochsenheimeriinae и Ypsolophinae и группу родов, положение которых не установлено:

Ypsolophinae 
 Phrealcia Chrétien, 1900
 Phrealcia eximiella (Rebel, 1899)
 Ypsolopha Latreille, 1796
 Ypsolopha albiramella (Mann, 1861)
 Ypsolopha aleutianella (Beutenmüller, 1889)
 Ypsolopha alpella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ypsolopha angelicella (Busck, 1903)
 Ypsolopha arizonella (Busck, 1903)
 Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha barberella (Busck, 1903)
 Ypsolopha blandella (Christoph, 1882)
 Ypsolopha canariella (Walsingham, 1881)
 Ypsolopha cervella (Walsingham, 1881)
 Ypsolopha chazariella (Mann, 1866)
 Ypsolopha cockerella (Busck, 1903)
 Ypsolopha coriacella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ypsolopha delicatella (Busck, 1903)
 Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha dentiferella (Walsingham, 1881)
 Ypsolopha divisella (Chrétien, 1915)
 Ypsolopha dorsimaculella (Kearfott, 1907)
 Ypsolopha electropa (Meyrick, 1914)
 Ypsolopha elongata (Braun, 1925)
 Ypsolopha excisella (Lederer, 1855)
 Ypsolopha falcella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ypsolopha falciferella (Walsingham, 1881)
 Ypsolopha flavistrigella (Busck, 1906)
 Ypsolopha fractella (Chrétien, 1915)
 Ypsolopha frustella (Walsingham, 1881)
 Ypsolopha gerdanella (Busck, 1903)
 Ypsolopha horridella (Tritschke, 1835)
 Ypsolopha indecorella (Rebel, 1903)
 Ypsolopha instabilella (Mann, 1866)
 Ypsolopha kristalleniae Rebel, 1916
 Ypsolopha leptaula (Meyrick, 1927)
 Ypsolopha leuconotella (Snellen, 1884)
 Ypsolopha lonicerella Stökl, 1922
 Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha lyonothamnae (Powell, 1967)
 Ypsolopha maculatella (Busck, 1906)
 Ypsolopha manella (Busck, 1903)
 Ypsolopha manniella (Staudinger, 1880)
 Ypsolopha minotaurella (Rebel, 1916)
 Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763)
 Ypsolopha nebulella (Staudinger, 1871)
 Ypsolopha nella (Busck, 1903)
 Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758)
 Ypsolopha oliviella (Busck, 1903)
 Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha persicella (Fabricius, 1787)
 Ypsolopha querciella (Busck, 1903)
 Ypsolopha rubrella (Dyar, 1902)
 Ypsolopha sarmaticella (Rebel, 1917)
 Ypsolopha satellitella (Staudinger, 1871)
 Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha schwarziella (Busck, 1903)
 Ypsolopha sculpturella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Ypsolopha semitessella (Mann, 1861)
 Ypsolopha senex (Walsingham, 1889)
 Ypsolopha sequella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha striatella (Busck, 1903)
 Ypsolopha sublucella (Walsingham, 1881)
 Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767)
 Ypsolopha trichonella (Mann, 1861)
 Ypsolopha undulatella (Busck, 1906)
 Ypsolopha unicipunctella (Busck, 1903)
 Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha vintrella (Busck, 1906)
 Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758)
 Ypsolopha walsinghamiella (Busck, 1903)

Ochsenheimeriinae 
 Ochsenheimeria Hübner, 1825
 Ochsenheimeria bubalella (Hübner, 1813)
 Ochsenheimeria capella Möschler, 1860
 Ochsenheimeria glabratella Müller-Rutz, 1914
 Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ochsenheimeria urella Fischer von Röslerstamm, 1842
 Ochsenheimeria vacculella Fischer von Röslerstamm, 1842

Следующие рода не включены в подсемейства
 Alapa
 Chaetochilus
 Chalconympha
 Euceratia
 Harpipterix
 Hypolepia
 Lepidocera
 Pluteloptera
 Pteroxia
 Rhabdocosma
 Rhabdocosma aglaophanes Meyrick, 1935
 Rhabdocosma dolini Gershenson, 2001
 Theristis
 Trachoma

Ссылки 
 Таксономия живой природы: Ypsolophidae

Чешуекрылые
Семейства насекомых